Limnophyton är ett släkte av svaltingväxter. Limnophyton ingår i familjen svaltingväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svaltingväxter
Limnophyton